Isłamiej – miasto w Rosji, w republice Kabardo-Bałkarii, zamieszkiwane przez ok. 11 tys. ludzi,
 alternatywna nazwa lezginki – kaukaskiego tańca ludowego,
 Islamey - fantazja orientalna – fantazja na fortepian, skomponowana przez rosyjskiego kompozytora Milija Bałakiriewa.